«Эльфсборг» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции, кубке Швеции и Лиге конференций УЕФА.

Состав 
По состоянию на 27 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа кубка Швеции прошла 5 декабря 2021 года. «Эльфсборг» попал в четвёртую группу вместе с «Дегерфорсом», «Сундсваллем» и «Шильебу».

Плей-офф

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд 
В результате жеребьёвки, состоявшейся 10 июля 2022 года, в соперники «Эльфсборгу» достался «Оскарсхамн».

Лига конференций УЕФА

Второй квалификационный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Эльфсборг»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
Эльфсборг
Эльфсборг